Il doppio del torneo di tennis Mexico City Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Pablo Albano che hanno battuto in finale Francisco Montana e Leif Shiras 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Lavalle /  Jorge Lozano (quarti di finale)
 Doug Flach /  Ken Flach (semifinali)

 Nelson Aerts /  Danilo Marcelino (quarti di finale)
 Ricardo Acioly /  Pablo Albano (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mexico City Challenger 1991